Giorgio Cagnotto, tuffatore (n. 1947)
Tania Cagnotto, tuffatrice (n. 1985)